(« aie pitié », en latin) est le nom commun donné au Psaume 50, dont le premier vers (l'incipit) est :
 (traduction : « Ô Dieu ! aie pitié de moi, dans ta grande miséricorde »)

Il s'agit d'un psaume d'affliction, long de vingt-et-un versets.

Œuvres musicales 

Le mot Miserere est par extension le titre de toute œuvre musicale écrite sur le texte du Psaume 50. Parmi elles on peut citer
 Le célèbre Miserere de Gregorio Allegri, composé vers 1630,
Le Miserere des Jésuites, H.193, avec son prélude, H.193 a, composé vers 1683 par Marc-Antoine Charpentier
Le Miserere à 2 dessus, 2 flûtes, et basse continue, H.157, de Marc-Antoine Charpentier
Le Miserere à deux dessus, une haute-contre et basse continue, H.173, de Marc-Antoine Charpentier
Le Miserere à 4 voix et 4 instruments, H.219, de Marc-Antoine Charpentier
Le Miserere à 8 voix de Leonardo Leo
Le Miserere de Sébastien de Brossard
Le Miserere de Jean-Baptiste Lully
Le Miserere à grand chœur de Jean-François Lalouette en 1730
Le Miserere de Louis-Nicolas Clérambault
Le Miserere de Jean-Baptiste Dutartre
Le Miserere d'André Campra composé en 1726
Le Miserere de Charles-Hubert Gervais
Le Miserere de Michel Lambert
Le Miserere, S 27, de Michel-Richard de Lalande
 Le Miserere de Saverio Selecchy
 Le Filiæ maestæ Jerusalem d'Antonio Vivaldi (une introduction à son Miserere, lequel est perdu) composé vers 1715
Le Miserere, ZWV 56 et ZWV 57, de Jan Dismas Zelenka, composé en 1738
 Le Miserere de Mozart, composé en 1770,
Le Miserere de Franz Xavier Richter  composé entre 1770 et 1773
Le Miserere de Séville d'Hilarión Eslava  composé entre 1835 et 1837.
 Le Miserere d'Henryk Górecki, composé en 1981,
 Le Miserere, de Michael Nyman composé en 1989 pour le film Le Cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, sorti en 1989.
 Le Miserere, d'Arvo Pärt composé en 1989 et révisé en 1992.

Cycle d'estampes 
Le Miserere de Georges Rouault, conçu de novembre 1908 à 1917, préparé pour l'impression en 1927, publié en in-folio en 1948. Nouvelle édition, Le Léopard d'or, Paris - The Zauho Press, Tokyo, 1991.

Romans 
 Miserere est un long poème médiéval didactique constitué de strophes dites "hélinandiennes", et parfois qualifié de "roman" dans les manuscrits qui le transmettent.
Miserere est un roman de Jean-Christophe Grangé publié en 2008.
 Miserere est un roman, troisième volume de la série Le Royaume du Nord de Bernard Clavel publié en 1985.
Miserere est un roman de Gustave Gailhard  publié en 1930 par la  Librairie Arthème Fayard,  « Le Livre populaire »

Cinéma 
 Miserere réalisé par Laurent Turner et Sylvain White.

Toponymes 
 Plaza Miserere, Buenos Aires
 La station Plaza Miserere (métro de Buenos Aires) est une station de la ligne du métro de Buenos Aires.